

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eddie DeLange, (1904-1949), est un auteur compositeur américain de chansons de Jazz ;
 Herman-François Delange, (1715-1781), est un violoniste et compositeur liégeois ;
 Ilse DeLange, (1977- ), est une auteur-compositeur-interprète néerlandaise de country pop ;
 Raymond Delange, (1898-1976), général français, Compagnon de la Libération ;
 Yves Delange, (1929-2019), est un écrivain, naturaliste et botaniste français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme